Финал Кубка Испании по футболу 1947/1948 состоялся 4 июля 1948 года. «Севилья» разгромила «Сельту» со счётом 4:1.

Путь к финалу

Финал

Ссылки 
 Отчёт на linguasport.com

1948
Испания
Матчи ФК «Сельта»
Матчи ФК «Севилья»
События 4 июля
Июнь 1948 года
Спорт в Испании в 1948 году
Спортивные соревнования в Мадриде